Marokko oder Morocco steht für:

 Marokko, Staat im Nordwesten Afrikas
 Französisch-Marokko (1912–1956), französisches Protektorat
 Spanisch-Marokko (1912–1956), spanisches Protektorat
 Marokko (Film), US-amerikanisches Liebesdrama von Josef von Sternberg (1930)
 Das Traumhotel – Marokko, deutsch-österreichischer Fernsehfilm (2014)
 Das Traumschiff: Marokko, deutscher Fernsehfilm von Karola Meeder (2020) 

 El Morocco, US-amerikanische Automarke

Siehe auch: